Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Belus Prajoux che hanno battuto in finale Jim Gurfein e Anders Järryd 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Andrés Gómez /  Belus Prajoux (campioni)
 John Feaver /  Billy Martin (primo turno)

 Jim Gurfein /  Anders Järryd (finale)
 Guillermo Aubone /  Alejandro Pierola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1981